Giordano da Pisa (Pisa, Toscana, 1260 - Piacenza, 1311), frare dominic italià venerat com a beat per l'Església catòlica 
 Luca Giordano (Nàpols, 1634 - 1705), pintor barroc italià 
 Paolo Giordano (Torí, 1982), escriptor italià 
 Umberto Giordano (Foggia, 1867 - Milà, 1948), compositor italià que va compondre fonamentalment òpera
 Vitale Giordano, matemàtic italià del 
 Felice Giordano (Torí, 1825 - Vallombrosa, 1892), enginyer, geòleg i muntanyenc italià